Different Gear, Still Speeding — перший студійний альбом англійського гурту Beady Eye, який був випущений 28 лютого 2011 року.

Композиції

Бонус треки на iTunes

Японське видання

Склад 
 Ліам Галлахер — вокал
 Джем Арчер — гітара
 Енді Белл — бас
 Кріс Шаррок — ударні

Примітки

Посилання 
 Different Gear, Still Speeding  allmusic
 Different Gear, Still Speeding  last.fm

Альбоми Beady Eye
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми